dystopia – utwór fabularny przedstawiający czarną wizję przyszłości
  – amerykański zespół metalowy
 Dystopia – album studyjny amerykańskiego zespołu muzycznego Megadeth z 2016
 Dystopia – album studyjny niemieckiego zespołu muzycznego Caliban z 2022